Hegedűs oder Hegedüs (ungarisch für „Geiger (Musiker)“) ist der Familienname folgender Personen:

 Adrienn Hegedűs (* 1977), ungarische Tennisspielerin
 Ágnes Hegedűs (* 1949), ungarische Orientierungsläuferin
 András Hegedüs (1922–1999), ungarischer Soziologe und Politiker
 Béla Hegedüs (* 1962), ungarischer Fußballspieler und -trainer 
 Csaba Hegedűs (* 1948), ungarischer Ringer
 Endre Hegedűs (* 1954), ungarischer Pianist
 Ferenc Hegedűs (* 1959), ungarischer Fechter
 Gabriela Hegedüs (* 1975), österreichische Schauspielerin
 Géza Hegedüs (1912–1999), ungarischer Historiker, Schriftsteller und Hochschullehrer
 Ilona Hegedűs, ungarische Schriftstellerin
 László Hegedűs (1870–1911), Designer österreichischer Banknoten
 Lóránt Hegedüs (1872–1943), ungarischer Politiker und Finanzminister
 Miklós Hegedűs (* 1946), ungarischer Ringer
 Sámuel Hegedűs (1781–1844), ungarischer Theologe
 Sándor Hegedüs (1847–1906), ungarischer Politiker und Minister

Siehe auch:
 Hegedus